John Harold Ostrom, un paléontologue et un géologue américain  (1928-2005)
 Meredith Ostrom, une actrice et mannequin américaine (née en 1977)
 Elinor Ostrom,  est une politologue et économiste américaine, prix Nobel d'économie en 2009 (née en 1933).

Voir aussi
, l'abréviation allemande pour , l'Empire byzantin